Август Хефнер (; 31 января 1912, Меллинген, Швейцария — 20 июня 1999, Ильсхофен, Германия) — оберштурмфюрер СС, командир части зондеркоманды 4a, осуществлявшей расстрелы в Бабьем Яру.

Биография 
Август Хефнер родился 31 января 1912 года в семье бондаря в Швейцарии. Его отец принимал участие в Первой мировой войне, а дядя Роберт погиб в 1914 году.

С 1927 по 1929 год обучался у своего отца пивоваренному делу. Затем присоединился к Гитлерюгенду, где получил золотой значок. 1 января 1932 года вступил в НСДАП (билет № 869199), а с 1 марта по 16 ноября 1932 года состоял в Штурмовых отрядах (СА). 4 марта 1933 года записался в ряды СС (№ 105693). До конца июля 1937 года состоял в штандарте СС «Германия» в Эльвангене и Мюнхене. С 1 августа 1937 года служил в пограничных войсках и стал руководителем инспекции школы пограничной полиции в Прече. 1 августа 1940 года был послан в Берлин на курсы для повышения квалификации полицейских служащих. Впоследствии посещал курсы обучения для сотрудников полиции безопасности, но не успел их закончить. 

В июне 1941 года был зачислен в зондеркоманду 4a в составе айнзацгруппы C и после вторжения в СССР был отправлен на Восточный фронт. В Белой Церкви он организовал массовое убийство детей, а в Василькове он в качестве командира части зондеркоманды руководил расстрелом 200 евреев и 60 душевнобольных. В Житомире он присутствовал на эксперименте по последствию использования взрывчатки на советских военнопленных. Кроме того, Хефнер участвовал в массовом убийстве в Бабьем Яру, когда 29 и 30 сентября в урочище под Киевом был расстрелян 33 771 еврей.

С конца 1942 года служил в гестапо в Инсбруке, а в начале 1943 года — в гестапо Брегенца. С конца лета 1943 года состоял в зондеркоманде 11b, входившую в айнзацгруппу D. В декабре 1943 года был отправлен в Грецию, где возглавил отделение полиции безопасности и СД в Патрасе. Затем стал командиром полиции безопасности и СД в Вене.

После войны 
В мае 1945 года был арестован американцами и до августа 1948 года был интернирован. На Нюрнбергском процессе по делу об айнзацгруппах выступал в качестве свидетеля защиты. После освобождения из плена работал на предприятии по производству бочек для вин и спиртных напитков в Швебиш-Халле, а в 1954 году возглавил предприятие. 25 мая 1965 года был арестован и впоследствии предстал перед земельным судом в Дармштадте вместе с другими сотрудниками зондеркоманды 4a. 29 ноября 1968 года был приговорён к 9 годам тюремного заключения. После апелляционной процедуры 12 декабря 1973 года земельный суд Дармштадта установил приговор сроком в 8 лет заключения. 25 февраля 1976 года был освобождён из тюрьмы в Констанце. Хефнер умер в июне 1999 года в возрасте 87 лет от последствий болезни Паркинсона.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Нацистские преступники
Члены СА
Члены айнзацгрупп